WIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wilcannia (Australia)